Lehmannsdorf ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Lehmannsdorf, bis 1938 Bagensken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945: Bagieńskie, untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Lehmannsdorf, bis 1942 Lehmanni, Kreis Karthaus, (Danzig-)Westpreußen, ab 1945: Lemany (Sierakowice), Dorf im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern